Dit is een lijst van planetoïden 115001-115100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 115001 - || 2003 QF75 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115002 - || 2003 QG75 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115003 - || 2003 QL75 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115004 - || 2003 QU76 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115005 - || 2003 QW77 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115006 - || 2003 QX77 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115007 - || 2003 QZ77 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115008 - || 2003 QC78 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115009 - || 2003 QF78 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115010 - || 2003 QS78 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115011 - || 2003 QY78 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115012 - || 2003 QF79 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115013 - || 2003 QG79 || 24 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115014 - || 2003 QL79 || 25 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (115015) Chang Díaz || 2003 QX84 || 24 augustus 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 115016 - || 2003 QQ87 || 25 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115017 - || 2003 QU88 || 25 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115018 - || 2003 QJ89 || 26 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115019 - || 2003 QS89 || 28 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115020 - || 2003 QQ90 || 28 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115021 - || 2003 QD92 || 28 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115022 - || 2003 QK93 || 28 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115023 - || 2003 QX94 || 29 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115024 - || 2003 QP98 || 30 augustus 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115025 - || 2003 QC100 || 28 augustus 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115026 - || 2003 QG101 || 28 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115027 - || 2003 QV101 || 29 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115028 - || 2003 QY102 || 31 augustus 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115029 - || 2003 QZ102 || 31 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115030 - || 2003 QS103 || 31 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115031 - || 2003 QN104 || 28 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115032 - || 2003 QX104 || 29 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115033 - || 2003 QC105 || 31 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115034 - || 2003 QH105 || 31 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115035 - || 2003 QU106 || 30 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115036 - || 2003 QZ106 || 30 augustus 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115037 - || 2003 QJ108 || 31 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115038 - || 2003 QK108 || 31 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115039 - || 2003 QB109 || 31 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115040 - || 2003 QY110 || 31 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115041 - || 2003 QA111 || 31 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115042 - || 2003 QT112 || 20 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115043 - || 2003 RH || 1 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115044 - || 2003 RQ || 2 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115045 - || 2003 RB1 || 1 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115046 - || 2003 RV3 || 1 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115047 - || 2003 RH4 || 2 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115048 - || 2003 RU4 || 3 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115049 - || 2003 RY4 || 3 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115050 - || 2003 RS5 || 3 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (115051) Safaeinili || 2003 RC6 || 4 september 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 115052 - || 2003 RD6 || 5 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115053 - || 2003 RP6 || 1 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115054 - || 2003 RR6 || 1 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115055 - || 2003 RU6 || 3 september 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 115056 - || 2003 RZ6 || 4 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115057 - || 2003 RC7 || 4 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (115058) Tassantal || 2003 RH8 || 4 september 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| (115059) Nagykároly || 2003 RJ8 || 5 september 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, B. Sipőcz
|-
| 115060 - || 2003 RD12 || 13 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115061 - || 2003 RG13 || 14 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115062 - || 2003 RT14 || 13 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115063 - || 2003 RU14 || 14 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115064 - || 2003 RZ14 || 14 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115065 - || 2003 RN18 || 15 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115066 - || 2003 RH19 || 15 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115067 - || 2003 RQ19 || 15 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115068 - || 2003 RY20 || 15 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115069 - || 2003 RE21 || 15 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115070 - || 2003 RT21 || 13 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115071 - || 2003 RG22 || 15 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115072 - || 2003 RO22 || 15 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115073 - || 2003 RO23 || 14 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115074 - || 2003 RW23 || 14 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115075 - || 2003 RA24 || 14 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115076 - || 2003 RD24 || 15 september 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 115077 - || 2003 RL25 || 15 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115078 - || 2003 RJ26 || 3 september 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 115079 - || 2003 SA3 || 16 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115080 - || 2003 SH3 || 16 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115081 - || 2003 SQ3 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115082 - || 2003 SP6 || 17 september 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 115083 - || 2003 SZ7 || 16 september 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 115084 - || 2003 SM9 || 17 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115085 - || 2003 SK11 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115086 - || 2003 SP11 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115087 - || 2003 SP13 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115088 - || 2003 SU13 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115089 - || 2003 SF14 || 17 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115090 - || 2003 SM14 || 17 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115091 - || 2003 SB15 || 17 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115092 - || 2003 SH15 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115093 - || 2003 SQ16 || 17 september 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 115094 - || 2003 SZ16 || 17 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115095 - || 2003 SB17 || 17 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115096 - || 2003 SW17 || 17 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115097 - || 2003 SK18 || 16 september 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 115098 - || 2003 SN18 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115099 - || 2003 SA22 || 16 september 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 115100 - || 2003 SY22 || 16 september 2003 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten